Hemmingsen kan avse:

Personer
 Christian Hemmingsen Debois (1882–1960), dansk tonsättare
 Niels Hemmingsen (1513–1600), dansk teolog

Geografi

Antarktis
 Mount Hemmingsen – berg in Västantarktis

Kanada
 Hemmingsen Creek – vattendrag i British Columbia

Se även
 Hemmingsson – svenskt efternamn

Efternamnsförgreningssidor
Danska efternamn